Константин Левонович (Леонович) Оганесян (; 19 декабря 1911, Тифлис — 4 июня 1984, Ереван) — армянский советский архитектор и археолог. Доктор архитектуры (1967), Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1961). Он был руководителем археологической экспедиции занимавшейся раскопками древнего Урартского города Эребуни (расположенного на холме Арин-Берд, или «кровавая крепость», в Ереване).

Биография 

Константин Оганесян родился 19 декабря 1911 года в Тифлисе (ныне Тбилиси) в семье медика Леона Оганесяна (1885—1970). Окончил Ереванский Политехнический институт в 1932 году и сразу же начал работать под руководством армянских архитекторов Александра Таманяна и Николая Буниатяна (в 1933—1934 и 1934—1941 годах соответственно). В качестве архитектора Оганесян спроектировал множество советских многоквартирных домов и социальных объектов, которые были построены в Ереване и окрестностях. Принимал участие в Великой Отечественной войне.

В 1950 году он был назначен руководителем работ археологической команды, занимавшейся раскопками древней Урартской крепости Эребуни, расположенной к юго-востоку от современного Еревана. Именно Оганесян первым определил холм Арин-Берд как местоположение Эребуни, основываясь на надписях найденных в окрестностях города. Оганесян использовал то, что осталось от Эребуни, в качестве основы для реконструкции крепости и восстановления её внешнего вида на момент постройки в 782 году до н. э.

Раскопки Эребуни продолжалось несколько десятилетий, и Оганесян оставался их руководителем до 1969 года. Оганесян возглавлял Управление по охране и реставрации памятников архитектуры Госстроя Армянской ССР 1953 по 1979 год. Он был также профессором в своей альма-матер, преподавая в Ереванском политехническом институте с 1955 по 1971 год.

Основные постройки 
 Жилой дом Химкомбината в Кировакане.
 Жилой дом МВД по пр. Баграмяна в Ереване.
 Управление милиции (ныне МВД РА) в Ереване.
 Пожарное депо в Ереване.

Сочинения 
 Էրեբունի, Ե․, 1968;
 Էրեբունիի որմնանկարները, Ե․, 1973;
 Ճարտարապետական հուշարձանների վերանորոգումը Սովետական Հայաստանում, Ե․, 1978;
 
 Архитектура Тейшебаини, Е․, 1955 /Археологические раскопки в Армении, № 6, Кармир Блур IV/;
 Архитектура Эребуни, Е․, 1961 /Археологические раскопки в Армении, № 9, Арин Берд I/;

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1961).
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Армянской ССР (1957). 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (6.11.1945).

Примечания 

Археологи XX века
Архитекторы Армении
Архитекторы СССР
Археологи Армении
Археологи СССР
Выпускники Национального политехнического университета Армении